Twin Peaks: 1990–91-ben sugárzott amerikai televíziós sorozat
 Twin Peaks – Tűz, jöjj velem!: 1992-es misztikus horrorfilm, a Twin Peaks sorozat előzményfilmje
 Twin Peaks titkos története: A Twin Peaks televíziós sorozat 2017-es harmadik évadának 2016-ban kiadott felvezetőregénye Mark Frosttól.
 Twin Peaks (2017): A Twin Peaks 1990–91-es televíziós sorozat 2017-ben sugárzott harmadik évada
 Twin Peaks – Az utolsó dosszié: A Twin Peaks televíziós sorozat és a 2017-es harmadik évad cselekményét lezáró 2017-ben kiadott regény Mark Frosttól.
 Twin Peaks (földrajzi hely): San Francisco, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok legmagasabb pontja